Анри де Крой (; 1456—1514), граф де Порсеан — французский государственный деятель.

Биография 
Сын Филиппа I де Кроя и Жаклин де Люксембург.

Сир де Крой, граф де Сенеген, барон де Ранти, д’Арен, Арсхот и Монкорне, сеньор де Бар-сюр-Об.

Советник и камергер Людовика XII.

Погребен в капелле Шато-Порсьена.

Семья 
Жена (ок. 1495): Шарлотта де Шатобриан (ум. 1509), дама де Луаньи в Перше, дочь Рене де Шатобриана, графа де Кассано, и Элен д’Эстутвиль. Умерла при родах

 Филипп II де Крой (1496—04.1549), герцог ван Арсхот. Жена 1) (30.08.1520): Анна де Крой (1501—1539), дочь Шарля де Кроя, принца де Шиме, и Луизы д’Альбре; 2): Жанна д’Юмьер, дочь Филиппа д’Юмьера, сеньора де Лассиньи, и Барб дю Буа-д’Аннекен; 3) (9.07.1548): Анна Лотарингская (1522—1568), дочь герцога Антуана II Лотарингского и Рене де Бурбон
 Гийом де Крой (1498—7.01.1521), кардинал, архиепископ Толедский, примас Испании
 Шарль де Крой (ум. ок. 1556), князь де Порсеан. Жена: Франсуаза д’Амбуаз, дочь Жака д’Амбуаза, сеньора де Бюсси, и Антуанетты д’Амбуаз
 Роберт де Крой (1500/1506—31.08.1556), епископ Камбре
 Шарль де Крой (1506/1507—2.12.1564), епископ Турне
 Жаклин де Крой (ум. ок. 1550), называемая Минция. Муж (12.03.1520): Антон ван Берген (1500—1541), маркграф ван Берген-оп-Зом
 Шарлотта де Крой, аббатиса в Гилангьене
 Элен де Крой (ум. 1535). Муж: Жак III де Люксембург, граф де Гавр (ум. 1530)

Литература 
  
 , p. 28 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 11 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , p. 573

Государственные деятели Франции
Дом де Крой